Соревнования в абсолютном первенстве среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летней Универсиаде 2013 года прошли 9 июля 2013 года в центре гимнастики в Казани.

Медалисты

Финал 

Спортивная гимнастика на летней Универсиаде 2013